Only the Lonely (film), een romantische komediefilm uit 1991
Only the Lonely (Forever Knight), een aflevering van Forever Knight
Only the Lonely (Roy Orbison), een single van Roy Orbison uit 1960
Only the Lonely (T'Pau), een single van T'Pau uit 1989
Only the Lonely (Frank Sinatra), een single van Frank Sinatra
Only the Lonely (The Motels), een single van The Motels
Only the Lonely: Roy Orbison's Life and Legacy, een biografie uit 1989 van Roy Orbison door Alan Clayson